Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1988/89 в третий раз стала испанская «Барселона», обыгравшая в финале «Сампдорию». Эти же соперники встретились позже в финале Кубкa европейских чемпионов 1991/92 года, который «Барселона» также выиграла.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1988-89 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1988 году
Футбол в Европе в 1989 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА